Dasi/Daxi ist der Name folgender Ortschaften:

 Daxi (Taoyuan), Taiwan
 Dasi (Qinzhou) (大寺镇), Stadt im Distrikt Qinbei, Qinzhou, Guangxi, China
 Dasi (Taizhou) (大泗镇), Stadt im Distrikt Gaogang, Taizhou, Jiangsu, China
 Dasi (Tianjin) (大寺镇), Stadt im Distrikt Xiqing, Tianjin, China
 Daxi (Fengqing) (大寺乡), Gemeinde in Fengqing, Yunnan, China

Dasi bezeichnet außerdem:

 das japanische Fischgericht Dashi 
 eine Dienerin in Hindi/Bengalisch, vergleiche etwa Devadasi

Das Akronym DASI steht unter anderem für:

 Degree Angular Scale Interferometer (Forschungsteleskop in der Antarktis, siehe Geschichte der Astronomie und Astrophysik in der Antarktis)
 Diakonische Arbeitsgemeinschaft sozialpädagogischer Initiativen, gemeinnütziges Unternehmen in Berlin